Amerikaans curlingteam (mannen)
Amerikaans curlingteam (vrouwen)
Amerikaans curlingteam (gemengddubbel)